Albert Knab ist der Name folgender Personen:

* Albert Knab (Maler) (1870–1948), deutscher Maler, Grafiker und Kunsthistoriker 
 Albert Knab (Wirtschaftswissenschaftler), kanadischer Wirtschaftswissenschaftler